Der Porsche Tennis Grand Prix 2014 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Stuttgart. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 21. bis zum 27. April 2014 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Marija Scharapowa. Titelverteidigerinnen im Doppel war die Paarung Mona Barthel und Sabine Lisicki.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix 2014 fand vom 19. bis 21. April 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Porsche Tennis Grand Prix
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Stuttgart